Ratownictwo:
 search and rescue – ratownictwo morskie, górskie oraz w warunkach bojowych 
 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – (ang. search and rescue) potocznie służba ratownictwa morskiego

Technika:
 synthetic aperture radar – radar obrazujący, radar z syntetyczną aperturą
 SAR – współczynnik absorpcji swoistej

Finanse:
 Kod ISO 4217 dla waluty rial saudyjski

Biologia:
 Sar supergrupa w systematyce biologicznej należąca do domeny eukariontów
 SAR – Studencka Agencja Radiowa stacja radiowa, działająca w akademikach Politechniki Gdańskiej z tradycjami sięgającymi 1957 roku